Ларионов, Иван: Ларионов, Иван Александрович (ок. 1906 — после 1969) — советский конструктор оружия, лауреат Сталинской премии.
 Ларионов, Иван Петрович (1830—1889) — русский композитор, литератор и фольклорист.